Андрієвський Арсеній (†1619) — український релігійний діяч, єпископ Холмський і Белзький Руської Унійної Церкви‎.
 Андрієвський Борис Юрійович (1898—1962) — хірург, провідний політичний діяч ЗЧ ОУН.
 Андрієвський Вадим Леонідович (? — 2022) — головний сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Андрієвський Вадим Олексійович (1912—1994) — фехтувальник, чемпіон СРСР, український тренер, професор.
 Андрієвський Василь (1826—1879) — руський (український) громадський діяч, дяк, писар, вчитель.
 Андрієвський Василь Трохимович (близько 1861—1918) — син священика с. Рожнівка на Борзнянщині. Український громадський діяч, учасник нелегальних товариств «Братства тарасівців» чернігівської Громади. Листувався з Кониським, М. Коцюбинським, Грінченком, Шрагом. Працював діловодом у Чернігівському відділенні селянського земельного банку. Жив у Кролевці. Працював у повітовому земстві агентом зі страхування майна. Очолив український рух у повіті. Обраний заступником голови Борзнянської повітової управи. Загинув від рук більшовиків.
 Віктор Андрієвський:
 Андрієвський Віктор Никанорович (1885—1967) — український громадський діяч, публіцист і педагог.
 Андрієвський Віктор Петрович (1911—1977) — український історик, етнограф, педагог
 Андрієвський Денис Олегович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дмитро Андрієвський:
 Андрієвський Дмитро Йосипович (1967) — український політичний діяч, народний депутат
 Андрієвський Дмитро Юрійович (1892—1976) — український політичний діяч, ідеолог Організації Українських Націоналістів.
 Андрієвський Ераст Степанович (1809—1872) — український лікар, засновник Куяльницької грязелікарні.
 Іван Андрієвський:
 Андрієвський Іван Прохорович (~1860—після 1910) — український викладач, статський радник.
 Андрієвський Іван Самійлович (1759—1809) — перший вітчизняний професор ветеринарії.
 Андрієвський Ігор Михайлович (1959) — український скрипаль, диригент, композитор і педагог. Заслужений діяч мистецтв України (2009).
 Андрієвський Костянтин Андрійович (1897—1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Андрієвський Костянтин Прохорович (1879 — ?) — російський юрист, педагог, надвірний радник українського походження, засуджений за пред'явленим звинуваченням в наклепі на радянську владу і контрреволюційну агітацію.
 Андрієвський Леонід Іванович (1942) — український графік, живописець, художник книги, журналіст, мистецтвознавець, лауреат Шевченківської премії.
 Андрієвський Марко Олександрович (бл. 1811 — ?) — чиновник для особливих доручень при київському генерал-губернаторі.
 Андрієвський Митрофан Олександрович (1842—1887) — український філолог і педагог.
 Олександр Андрієвський
 Андрієвський Олександр Леонідович (1968) — білоруський хокеїст.
 Андрієвський Олександр Петрович (1994) — український футболіст.
 Андрієвський Олександр Юхимович (1869—1930) — український фольклорист, етнограф.
 Андрієвський Олексій Олександрович (1845—1902) — український педагог, історик, літератор і публіцист.
 Андрієвський Опанас Михайлович (1878—1955) — український політичний діяч, член Директорії УНР.
 Сергій Андрієвський:
 Андрієвський Сергій Григорович (1898—1978) — російський та український архітектор.
 Андрієвський Сергій Михайлович (1961) — український астроном.
 Андрієвський Степан Семенович (1760—1818) — вітчизняний лікар, діяч у галузі медичної освіти.

Андрієвський — селище, Зміїногорський район, Алтайський край
 Андрієвський — селище, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Андрієвський — хутір, Мелеузівський район, Башкортостан
 Андрієвський — хутір, Тюльганський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Анджейовський
 Андрієвська
 Андріївський (значення)